

Крашево — село в гміні Ойжень Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Крашево — село в гміні Старе Поле Мальборського повіту Поморського воєводства
 Крашево — село в гміні Ілово-Осада Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Крашево — село в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства